Skrót fps może oznaczać:
 klatki na sekundę (ang. frames per second) – miara prędkości wyświetlania ruchomych obrazów
 stopy na sekundę (ang. feet per second) – miara szybkości
Pisany wielkimi literami FPS:
 strzelanka pierwszoosobowa (ang. first-person shooter) – gatunek gier komputerowych
 H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych – poznańskie przedsiębiorstwo produkujące tabor szynowy, od 1997 wchodzące w skład grupy H. Cegielski – Poznań
 Fabryka Przekładni Samochodowych Tczew – producent skrzyń biegów i sprężarek mechanicznych, obecnie część korporacji Eaton
 Forssan Palloseura – fiński klub hokeja na lodzie
 Full Power Spirit – polski zespół hip-hopowy